Хакнелл:

 Хакнелл, Мик (род. 1960) — британский певец и автор песен в стиле поп, ритм-н-блюз и соул.
 Хакнелл Таун — английский футбольный клуб из города Хакнелл, Ноттингемшир.